Саринян Сергей Нерсесович (, Сейдишен, — , Ереван) — армянский советский ; кандидат исторических наук (1953), доктор филологических наук (1967), профессор (1970); академик Армянской АН (1996). Заслуженный деятель наук Армянской ССР (1980). Лауреат государственной премия Армянской ССР (1980), и премии имени Никола Агбаляна (2003), премии президента Армении (2006). Один из самых известных специалистов по армянской литературе

Биография 
Родился 17 ноября 1924 года в нагорно-карабахском селе Сейдишен, в богатой семье связанной родством с армянской княжеской династией Гасан-Джалалянов. После окончания школы, с 1941 по 1942 год работал учителем в родном селе. Вскоре был призван в ряды вооруженных сил советского союза. Принимал участие в великой отечественной войне, был награжден «орденом Великой отечественной войны» II степени. В 1943 году в связи сильным ранением ноги уволен в запас. По возвращении с фронта продолжил работать учителем в Сейдишене. Поступил в Ереванский государственный университет на филологический факультет, где учился у Грачьи Ачаряна, Григора Гапанцяна, Арсена Тертеряна, Мкртича Мкряна, Гургена Сарака, Арарата Гарибяна. В 1949 году с отличием окончил ВУЗ, попутно став членом КПСС (1948 г.).
Получив высшее образование, продолжил научную деятельность

С 1952 по 1958 год являлся научным сотрудником института литературы. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Происхождение критического реализма в армянской литературе». С 1958 по 1960 год являлся старшим научным сотрудником Института литературы им. М.Абегяна. С 1960 по 1992 год зав.отделом новой армянской литературы. В 1968 году защитил докторскую диссертацию на тему «Армянский романтизм». Свою деятельность посвятил истории и теории армянской литературы, армянскому романтизму, идеологии, а также биографиям армянских писателей писателей XIX — начала XX вв. Являлся автором сборников «Литературные замечания» (1964) и «Критика и художественный прогресс» (1973). Занимался архивной деятельностью. На протяжении многих лет изучал армянскую прессу 19-20 веков. В своих работах постоянно использовал архивные издания армянских газет и журналов «Масис», «Мшак», «Архелк», «Ардзаганк», «Мегу Айастани», «Нор Дар», «Еркагунд» и «Гортс» и др. В 1970 году получил должность профессора. С 1992 года руководитель группы и группы и главный научный сотрудник Института литературы им. М.Абегяна НАН РА. В 1990 году был избран член-корреспондентом, а в 1996 году академиком армянской АН. В 2000—2004 годах являлся председателем научного совета по линии литературы Высшей аттестационной комиссии Армении.

Скончался 8 июня 2017 года в Ереване

Работы 
Сергеем Сариняном было написано 26 монографий и более 1000 статей. Кроме этого им была написана автобиографическое произведение «Наоборот»
 «Возникновение критич. реализма в армянской литературе», 1953
 Армянский романтизм. Ер., 1966
 Историчность художественной литературы, 1979
 Поколения и традиции: Литературовед. ст. Ер., 1984
 Раффи. Система идей и образов. Ер., 1985
 Проблема человека в художественной системе творчества Раффи, 1985
 Хачатур Абовян в оценке Раффи ,1987
 Два века армянской литературы: В 2 томах. Ер., 1988—1989
 Левон Шант (монография). Ер., 1991
 Армянская идеология. Ер., 1998
 Два века армянской литературы: 3 том Ер., 2003
 Мурацан: типология, философия истории. Ер., 2004

Награды и премии 
 орден Отечественной войны II степени
 медаль им. М. Налбандяна (1980)
 Государственная премия Армянской ССР (1980)
 Заслуженный деятель науки Армении (1985)
 орден «Месроп Маштоц» (2004)
 «Золотая медаль» министерства образования и науки РА, 2004
 Премия имени Никола Агбаляна (за 3-й том книги «Два века армянской литературы», 2003)
 Премия президента Армении (2006)- за развитие гуманитарных наук

Примечания